

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Brooklyn Heights – città della Contea di Jasper, Missouri
 Brooklyn Heights – quartiere di Brooklyn, New York
 Brooklyn Heights – villaggio della Contea di Cuyahoga, Ohio

Musica 
 Brooklyn Heights – traccia della colonna sonora di Gangs of New York